Billard bezeichnet:
 Billard, ein Spiel
  Billard  (Reitsport) ist ein Geländehinderniss in der Form einer Geländestufe.
 Dynamisches Billard, verschiedene Modelle aus der Theorie Dynamischer Systeme, die zum Studium chaotischen Verhaltens dienen
 E. Billard, französischer Automobilhersteller der 1920er Jahre
 Établissements Billard, französischer Hersteller von Schienenfahrzeugen
Billard ist der Name folgender Fach- und Verbandszeitschriften:

 billard, Fachzeitschrift und offizielles Organ des Österreichischen Billardverbandes
 Billard-Zeitung, Verbandszeitschrift des deutschen Billardbundes DBU
 Le Billard, Verbandszeitung des europäischen Karambolagebillardverbendes CEB
 Le Billard Mondial, Verbandszeitung des Billardweltverbandes UMB

Billard ist der Familienname folgender Personen:
 Alain Billard (1944–2007), französisch-ägyptischer Opernsänger (Tenor) und Gesangspädagoge
 Armand Billard, französischer Wasserspringer
 Bertrand Billard (* 1987), französischer Sportler
 Émile Billard (1852–1930), französischer Segler
 Martine Billard (* 1952), französische Politikerin